Eickholt steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Melle 

Eickholt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Eickholt (* 1951), deutscher Gitarrist, Hochschullehrer und Musikpädagoge
 Britta Eickholt, Direktorin des Instituts für Molekularbiologie und Biochemie an der Charité
 Heinrich Eickholt (1927–2018), deutscher Pädagoge, Schriftsteller und Heimatforscher